ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1942—1943 — 49-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад команди

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Чемпіонат Німеччини

Кубок Німеччини

Товариські матчі

Посилання 
 
 
 

1942–1943
Ферст Вієнна